Судовий поєдинок — спосіб розв'язання спорів в архаїчному праві
 «Судовий поєдинок» — британський фільм 1976 року